Rovte (gmina Logatec)
 Rovte (gmina Radovljica)